Logor KPD Zenica bio je jedan od 331 zatvoreničkog logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, odnosno jedan od 238 logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka na prostoru Središnje Bosne, a kroz koje je prošlo gotovo 10 tisuća Hrvata. Formiran u Zenici, u zgradi KPD Zenica.

Izvori 

Zenica
Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu
Povijest Zenice